Ciro Menotti – patriota italiano
 Ciro Menotti – militare italiano, Medaglia d'Oro al valor militare
 Ciro Menotti – sommergibile della Regia Marina varato nel 1929